El símbolo ∆ puede referirse a:

 Triángulo (∆), una forma básica en geometría
 Δ, delta, una letra griega que también se usa en matemáticas e informática
 alt-J (∆), una banda de música indie británica
 Operador de Laplace (∆), o laplaciano, un operador diferencial
 Operador de incremento (∆), carácter U+2206
 Diferencia simétrica, el conjunto de elementos que están en dos conjuntos pero no en su intersección